Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská tenistka Elina Svitolinová, která se rozhodla v Rabatu nestartovat.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená Švýcarka Timea Bacsinszká, jež ve finále zdolala za 67 minut novozélandskou kvalifikantku a 186. hráčku žebříčku Marinu Erakovicovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z antuky.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2016
WTA Tour 2016